Шассе-Бопре
 Рош-ле-Бопре
 Шарль Годішо-Бопре (; 4 вересня 1789 — 16 січня 1854) — французький ботанік та систематик рослин.

Див. також 
 Сен-Жермен-Бопре